Вовчківська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Вовчківська сільська рада — Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Вовчківська сільська рада — Київська область, Поліський район
 Вовчківська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Вовчківська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район